

Sigle
Fuerza Aérea Colombiana
Ferrovia Appennino Centrale
Floridsdorfer Athletiksport-Club – società calcistica austriaca di Vienna
Fast Attack Craft – Piccole imbarcazioni per compiti offensivi di attacco rapido

Mineralogia 
 Fac – abbreviazione di ferroactinolite

Note